Navallo(llamada oficialmente San Vicente do Navallo) es una parroquia del municipio de Riós, en la provincia de Orense, Galicia, España.

Las aldeas dependientes de dicha parroquia son:
 O Mente
 O Navallo
 Pena do Souto.

Etimología 
Derivado de "nava", "llanura entre montañas".

Referencias 

Parroquias de Riós